Моисе́й Ма́ркович (Мотькович) Харито́нов (, Николаев, Херсонская губерния — 1948) — большевик, советский партийный и государственный деятель.

Биография 

Родился в г. Николаеве Херсонской губернии в семье служащих. В ноябре 1905 года вступил в РСДРП(б). Вёл активную революционную работу в Николаеве, Одессе. В 1906 году был арестован и сослан в Олонецкую губернию, откуда бежал.

В 1912 эмигрировал в Швейцарию, где познакомился с Лениным. Был секретарём большевистской организации в Цюрихе, участвовал в конференции заграничных большевистских секций (Берн, 1915). Окончил политехнический техникум.

 возвратился в Россию вместе с Лениным в «пломбированном вагоне». Был избран членом Петроградского комитета РСДРП(б). Участвовал в работе VII (Апрельской) партконференции (1917). На VI съезде (1917) выступал по вопросу о новом уставе партии.

В 1917 году — секретарь Пермского губернского комитета РСДРП(б); с января по август 1918 —  «Красной газеты». Входил в состав Уральского областного бюро ЦК РКП(б).

С 31 октября 1918 — в Красной армии: военком 3-й Украинской армии (по 11.11.1918), затем — редактор газеты 3-й армии (по январь 1919). С марта по ноябрь (по другим данным — с февраля по май) 1919 — ответственный секретарь Петроградского губернского комитета РКП(б), одновременно являлся членом РВС 7-й армии (24.5 — 22.10.1919) и заведующим отделом учёта и распределения Политического управления РККА (май 1919 — май 1920), затем был начальником Особого отдела ВЧК 7-й армии (с мая 1920 по январь 1921).
 
С февраля по октябрь 1921 года — комиссар Юго-Западной железной дороги, затем — секретарь Уральского бюро ЦК РКП(б) (по декабрь 1923) (по другим данным — с октября 1921 по июнь 1922 — секретарь Пермского губкома партии). С декабря 1923 по июль 1925 года — первый секретарь Уральского обкома РКП(б). Во внутрипартийной дискуссии встал на сторону антисталинской оппозиции.

С 1925 года — ответственный секретарь Саратовского губкома ВКП(б). На XIV съезде партии (1925) поддержал курс на социалистическую индустриализацию страны, высказался против некоторых изменений в уставе, в результате чего был снят с поста секретаря Саратовского губкома.

Принадлежал к Левой оппозиции, за что в 1927 году, на XV съезде ВКП(б), был исключён из партии. В 1928 году, после подачи заявления об отходе от оппозиции, восстановлен в партии, был членом правления Главхлопкома, уполномоченным Главхлопкома, затем старшим инспектором ЦКК—РКИ. Работал во Наркомвнешторге заместителем торгового представителя СССР в Великобритании.

Избирался делегатом XIII конференции РКП(б) (1924); делегатом VI (1917), XI (1922), XII (1923), XIII (1924), XIV (1925) и XVI (1930) съездов партии. С 25 апреля 1923 по 18 декабря 1925 года — член ЦК РКП(б). Член ВЦИК 10-го созыва (1922—1924). Делегат X Всероссийского (1922) и I Всесоюзного (1922) съездов Советов.

Был арестован в декабре 1934 года, привлечён по делу «Ленинградской контрреволюционной зиновьевской группы». Решением Особого совещания при НКВД СССР 16 января 1935 года осуждён на 2 года ссылки в Тобольск; в том же году исключён из партии. В 1936 году, находясь в ссылке, был арестован и решением Военной коллегии Верховного Суда СССР от 8 марта 1937 года осуждён к высшей мере наказания, которая была заменена на 10 лет лишения свободы. В октябре 1947 г. вновь арестован и постановлением Особого совещания от 7 февраля 1948 года осуждён к 10 годам лишения свободы. Умер в лагере в 1948 году; похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище (4-й участок).

Реабилитирован в 1958 году.

Жена — Харитонова Раиса Борисовна (1886—1968). В эмиграции, в Цюрихе, была казначеем большевистской группы.  В Советской России работала в Народном комиссариате просвещения вместе с Н.К.Крупской; автор воспоминаний. Похоронена на Новодевичьем кладбище.  После того, как муж был репрессирован, выслана из Москвы и вернулась из ссылки после 1953 года.  Дочь и сын — Лиля (г.р. 1915) и Владимир (1920—2009), доктор физико-математических наук. С 1990 года — в США, в Беркли (Калифорния).

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Большевики
Сосланные в Олонецкую губернию
Эмигранты из Российской империи
Политики-эмигранты
Первые секретари Ленинградского обкома КПСС
Первые секретари Саратовского обкома КПСС
Первые секретари Уральского обкома ВКП(б)
Члены левой оппозиции в РКП(б) и ВКП(б)
Делегаты VI съезда РСДРП(б)
Делегаты XI съезда РКП(б)
Делегаты XII съезда РКП(б)
Делегаты XIII съезда РКП(б)
Делегаты XIV съезда ВКП(б)
Делегаты XVI съезда ВКП(б)
Члены ЦК КПСС
Члены ВЦИК
Члены ЦИК СССР
Делегаты X Всероссийского съезда Советов
Делегаты I Всесоюзного съезда Советов
Исключённые из КПСС
Репрессированные в СССР
Ссыльные в Тобольске
Умершие в местах лишения свободы
Посмертно реабилитированные в СССР